Egyiptom első alkalommal 1912-ben vett részt az olimpiai játékokon, és azóta szinte minden nyári olimpiára küldött sportolókat. Egyiptom Irakkal és Libanonnal bojkottálta az 1956-os játékokat az ország izraeli, brit és francia megszállása miatt, a szuezi válság ellen tiltakozásul, azonban a lovaglás versenyszámait abban az évben a svédországi Stockholmban tartották öt hónappal korábban, és így három egyiptomi lovas teljesíthetett a játékokon. Egyiptom visszahívta olimpikonjait az 1976-os játékok kezdetét követő három napban, hogy csatlakozzanak az egész Afrikát átfogó bojkotthoz, amely Új-Zélandnak a fajgyűlölő Dél-Afrikával való sportkapcsolatai ellen tüntetett. Egyiptom az Amerikai Egyesült Államok vezette 1980-as bojkotthoz is csatlakozott. Ennek az országnak mindössze egy szereplése volt a téli olimpiai játékokon, 1984-ben.

Az egyiptomi olimpikonok összesen 29 érmet szereztek, a legtöbbet súlyemelésben.

Az Egyiptomi Olimpiai Bizottságot 1910-ben alapították.

Érmesek

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon